Линдависта има више значења:

 Линдависта (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Линдависта (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Ел Енканто (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Палестина (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Син Пенсар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Ел Агвакате (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Ла Куева (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Ел Верхелито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Буенависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Охо де Агва (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Хуарез (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Чиникиха (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Грасијас а Диос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта (Сан Андрес Дураснал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Линдависта, Балтазар, Пропиједад Привада (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Линдависта (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линдависта (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Линдависта (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Линдависта (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Линдависта (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Линдависта, Лас Плазуелас (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Линдависта (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Линдависта (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Линдависта (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Линдависта (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Линдависта (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Линдависта (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Линдависта (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Линдависта (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Линдависта (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Линдависта (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линдависта (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линдависта, Лос Моралес (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линдависта (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линдависта (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линдависта (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Линдависта, Охо де Агва де ла Мула (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Линдависта, Алехандро Торес Ривера (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику